Anne O’Brien (1696–1756) – angielska arystokratka, 2. hrabina Orkney
 Anne O’Brien (1911–2007) – amerykańska lekkoatletka, olimpijka
 Anne Philomena O’Brien (ur. 1954) – australijska historyk, wykładowca akademicki
 Anne O’Brien (1956–2016) – irlandzka piłkarka
 Anne O’Brien – brytyjska pisarka

Zobacz też 
 Anne Rice, wł. Howard Allen Frances O’Brien